A 2014-es túraautó-világbajnokság volt a tizenegyedik túraautó-világbajnoki szezon.
Április 13-án vette kezdetét az marokkói nagydíjjal és november 16-án a makaói nagydíjjal fejeződött be. Ezalatt 24 futamot (12 forduló) rendeztek.

Csapatok és versenyzők 
A műszaki előírások megváltoztak a 2014-es szezonra. Az új szabályok szerint épített autók kerültek a "TC1-es" kategóriába, míg a 2014 előtt épített (1,6 literes turbómotoros) autók alkották a "TC2-es" kategóriát.

Változások 
 A 2014-es szezonban új gyártóként csatlakozott a mezőnyhöz a Citroën a Citroën Racing csapattal és a Citroën C-Elysée-vel.
 A Honda ettől az évtől már négy autóval vágott neki a szezonnak, két autó a Honda World Touring Car Team, további két autó pedig a Zengő Motorsport és a Proteam Racing színeiben indult.
 A Lada Sport három autósra bővítette a csapatát.
 A SEAT 2013 szeptemberében bejelentette, hogy nem tér vissza a WTCC-be 2014-ben, annak érdekében, hogy összpontosítani tudjanak a márkakupájukra. Néhány nevezőjük volt a 2013-as autókkal a TC2-es kategóriában.
 A Münnich Motorsport eredetileg csak egy autóval indult volna néhány versenyen a TC2-es kategóriában, de mivel a Bamboo Engineering nem indult el ebben a szezonban, a fennmaradó két Chevrolet Cruze-t René Münnich megvásárolta.

Csapatváltások 
 Robert Huff elhagyta az ALL-INKL.COM Münnich Motorsport csapatot, és csatlakozott a Lada Sporthoz.
 A kilencszeres ralivilágbajnok Sébastien Loeb csatlakozott a bajnoksághoz a Citroën Racing csapattal.
 José María López hazai versenyén való bemutatkozása után 2014-ben a Citroënhez csatlakozva teljes szezont futott.
 Yvan Muller négy év után elhagyta az RML csapatát, és csatlakozott a Citroën Racing-hez.
 Dušan Borković csatlakozott a mezőnyhöz a Campos Racing TC1-es csapatához Hugo Valente csapattársaként.
 Tom Chilton a ROAL Motorsport színeiben indult Tom Coronel csapattársaként.
 Ma Csing-hua csatlakozott a sorozathoz, a negyedik Citroënt vezette néhány versenyen.
 John Filippi belépett a sorozatba, a Campos Racingnél versenyezett egy SEAT Leónnal a TC2-es kategóriában.
 Yukinori Taniguchi néhány versenyen indult egy TC2-es Honda Civic-kel a Nika Racing színeiben.

Változások 
A sport- és technikai szabályzatot a FIA a Motorsport Világtanács júniusi ülésén hagyta jóvá.

Sportszabályzat 
 A versenyek 60 km-esek voltak egységesen, és minden versenyen állórajt volt.
 Az időmérő három részes volt, a Q3-ba a Q2 öt leggyorsabbja került be.

Technikai szabályzat 
Az autók minimum súlya 1100 kg-ra csökkent, a motorok teljesítménye 380 lóerősre nőtt, ami körülbelül 50-60 lóerős emelkedést jelentett. A kerekek átmérőjét is megnövelték 17-ről 18 colosra, illetve az összes autónak MacPherson felfüggesztéseket kellett használnia. Az autók maximális szélessége 1950 mm lett, kötelezővé tették a sima padlólemez használatát, egyben csökkent a hasmagasság is a korábbi 80 mm-ről 60 mm-re. Sík hátsó szárnyak kerültek bevezetésre, amelyek nem lehettek magasabbak az autó tetővonalánál.

Versenynaptár 
Az előzetes 2014-es versenynaptárat 2013. november 4-én jelentették be. 2014-ben is 12 fordulós volt a szezon, de a helyszíneket illetően számos változás történt. Az olasz és a portugál nagydíjak kikerültek a naptárból. Visszatért a francia és a belga nagydíj, a Circuit Paul Ricard-on először rendeztek versenyt. 2014. június 2-án bejelentették, hogy nem lesz Amerikai Nagydíj, logisztikai problémákra hivatkozva, helyét egy újabb kínai helyszín, a Goldenport Park Circuit vette át.

Eredmények 

Megjegyzés
  — Morbidelli öt rajthelyes büntetést kapott, mert az időmérő első részében sárgazászlós periódus alatt javított az idején, de a pole-pozícióért járó 5 pontot megtarthatta.

Világbajnokság végeredménye

Pontozási rendszer 
Időmérő

Verseny

Versenyzők 
(Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Megjegyzés:
 † ‑ Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 75%-át.
 T – Verseny törölve.

Gyártók 

Megjegyzés:
 † ‑ Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 75%-át.
 T – Verseny törölve.

Yokohama bajnokság 

Megjegyzés:
 † ‑ Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 75%-át.
 T – Verseny törölve.

Yokohama csapat bajnokság 

Megjegyzés:
 † ‑ Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 75%-át.
 T – Verseny törölve.

Ázsia bajnokság 
Pontozási rendszer

Források

Külső hivatkozások 

 A WTCC hivatalos honlapja

Túraautó-világbajnokság